Refleksni mat je zvrst šahovskega problema, različica samomata.
Beli, ki ima prvo potezo mora prisiliti črnega da ga (belega) matira v predpisanem številu potez; to pravilo opisuje samomat. Dodatni pogoj pa je, da morata obe strani dati mat, če ga lahko. Če velja to pravilo le za črnega, se problem imenuje semi-refleksni mat. 

V problemu na desni želi beli odigrati 1.Dd5+ in zatem s 2.Se4 in prisiliti črnega v potezo 2....h1D#, vendar beli lovec na f6 omogoča črnemu odgovor 1....Kf8 in beli je prisiljen dati mat 2.Txb8#.

Rešitev: beli prične 1.Le7 in sedaj grozi z 2.Dd5. Ker mora Dd5 dati šah, da prepreči prezgodno promocijo h-kmeta, se črni brani z umikom kralja. Po 1. ...Kg7 ali Kh8 beli nadaljuje 2.Da1+ K~  3.Sd1 h1D#; podobno tudi 1. ...Kh7 2.Db1+ in spet 3.Sd1.

Če se črni brani z 1...f3 beli odigra 2.Lh4 ~ (poljubna poteza črnega) 3.Dg1 hxg1S#. 

Problemski šah